Parangtritis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Parangtritis (strand), Yogyakarta, 
 Parangtritis (ort), Yogyakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar